Дубро́вський Миха́йло Ле́вович ( 12 вересня 1940, Харків, Україна) — директор Харківського науково-дослідного інституту козацтва, академік Міжнародної кадрової Академії, доктор філософії, заступник голови Адміністрації гетьмана УРК в Східному регіоні України, генерал-полковник УРК, «Відмінник освіти України». За професійні досягнення в науковій і педагогічній діяльності нагороджений Подякою Кабінету Міністрів України.

Біографія 

У роки війни разом з матір'ю перебував в евакуації в місті Фрунзе. Батько загинув під час Другої світової війни. У 1946 році родина переїхала в місто Львів, де він поступив в середню школу, а в 1955 році — до Львівського технологічного технікуму. З 1956 року, у зв'язку з переїздом сім'ї в місто Харків, продовжив навчання в Харківському технологічному технікумі.

У жовтні 1959 року був призваний на службу в армію. Служив у бронетанкових частинах на посаді командира екіпажу важкого танка до серпня 1962 року. З вересня 1962 по липень 1967 року навчався в Харківському державному університеті на історичному факультеті. Після закінчення навчання в 1967 році був направлений на роботу в Слатінську середню школу Дергачівського району Харківської області вчителем, де працював до жовтня 1969 року. Потім працював референтом Харківської обласної організації товариства «Знання» по квітень 1974 року. З квітня 1974 р. по вересень 1983 працював на республіканських профспілкових курсах Укррадпрофу методистом, зав. кабінетом.

У 1980 році вступив до аспірантури Вищої школи профспілкового руху ВЦРПС. Захистив дисертацію в квітні 1985 року. З вересня 1983 по 1988 рік працював у Харківській філії ВШПД на посаді старшого викладача, зав. кафедрою. У 1988 році перейшов на роботу в Харківський інститут залізничного транспорту на посаду старшого викладача. У серпні 1989 року повернувся в Харківський філіал Вищої школи профспілкового руху (з листопада 1990 року перетворена в Академію праці і соціальних відносин) на посаду доцента, зав. кафедрою.

У січні 1994 року був переведений до Києва для роботи зі створення Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Працював на посаді декана факультету, завідувача кафедри.

З 1991 року — доцент. У 1995 році отримав сертифікат Національного нострифікаційної комітету про присудження вченого ступеня доктора філософії в історичних науках. Академік МКА, професор.

З 1996 року по 2006 рік — ректор Харківського соціально — економічного інституту. У 2006 році обраний науковим керівником Науково-дослідного центру козацтва імені гетьмана Мазепи.

Внесок у розвиток козацтва України 
Один із ініціаторів створення Харківської обласної організації Українського реєстрового козацтва та її перший керівник. Командував Східноукраїнським козацьким округом, очолював Науково-методичну раду УРК. У 2003 році взяв участь у створенні Науково-дослідного Центру козацтва імені гетьмана Мазепи і з 2009 року обраний його науковим керівником. Обирався членом Ради Українського козацтва при голові Харківської обласної державної адміністрації. За внесок у розвиток Українського реєстрового козацтва нагороджений орденами УРК І-ІІІ ступенів.

Нагороди 
 Подяка Кабінету Міністрів України;
 Знак «Відмінник освіти України»;
 Знак «За розбудову освіти» Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності;
 Знак Об'єднаного інституту при Національній академії оборони України;
 Вища нагорода ФПУ України «Профспілкова відзнака»:
 Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації.

Наукові праці 
Є автором понад 120 друкованих наукових та методичних публікацій:
 Очерки истории профсоюзов Харьковщины / М. Л. ДУбровский, А. И. Эпштейн и др. — Харьков: Торнадо, 1999. — 400 с.
 Дубровский М. Л. Казачество против антисемитизма и ксенофобии: исторический анализ культурных, религиозных и политических стереотипов // Толерантність і духовність в укра-їнському суспільстві та сучасне осмислення проблем антисемітизму і ксенофобії: І Міжнародна науково-практична конференція 15 грудня 2005 р. — Донецьк, 2006. — С. 45-50.
 Данилов А. А., Дубровский М. Л. Политические партии и движения на современном этапе (Россия, Украина). Харьков, 1991.

Посилання 
 Дубровский Михаил Львович, академик Международной кадровой академии, доктор философии, профессор
 Биография Дубровского Михаила Лейбовича 
 Перелік козацьких об'єднань, які діють на території Харківської області
 Алфавітний покажчик кандидатів у народні депутати України

Українські історики
Українські козаки
Уродженці Харкова
Доктори філософських наук України
Випускники Харківського університету